Als Weltmeisterschaft 2019 oder WM 2019 werden folgende Weltmeisterschaften bezeichnet, die im Jahr 2019 stattfanden:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 2019, Åre (Schweden)
 Alpine Para-Skiweltmeisterschaften 2019, Sella Nevea (Italien) und Kranjska Gora (Slowenien)
 Badminton-Weltmeisterschaft 2019, Münchenstein (Schweiz)
 Basketball-Weltmeisterschaft 2019, Volksrepublik China
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2019
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2019, Ostersund (Schweden)
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2019 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2019 in Randers (Dänemark)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2019 in Valencia (Spanien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2019 in Valencia (Spanien)
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2019 in Pistola (Italien)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2019
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2019
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2019
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2019
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2019
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2019
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2019 
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2019 in Tscholponata (Kirgisistan)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2019
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2019 in Chanty-Mansijsk (Russland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2019 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2019 in Bangkok (Thailand)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2019 in Antalya (Türkei)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2019 in Antalya (Türkei)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2019 in Qingdao (China)
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2019 in Qingdao (China)
 6-Red World Championship 2019 in Bangkok (Thailand)
 Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2019 / Bob-Weltmeisterschaft 2019, Whistler (Kanada)
 Cricket World Cup 2019, England und Wales
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2019, Slowakei
 Faustball-Weltmeisterschaft 2019, Winterthur (Schweiz)
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2019, Park City (Vereinigte Staaten)
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019, Frankreich
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2019, Katar
Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2019 in Pattaya (Thailand)
 Handball-Weltmeisterschaft
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019, Japan
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2019, Deutschland und Dänemark
 Judo-Weltmeisterschaften 2019, Tokio, Japan
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2019, Szeged (Ungarn)
 Kletterweltmeisterschaft 2019
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019, Doha (Katar)
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten 2019, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2019, Seefeld in Tirol (Österreich)
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2019, Winterberg (Deutschland)
 Ringer-Weltmeisterschaften 2019, Nur-Sultan (Kasachstan)
 Ruder-Weltmeisterschaften 2019, Ottensheim (Österreich)
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019, Japan
 Schwimmweltmeisterschaften 2019, Gwangju (Südkorea)
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2019, Whistler (Kanada)
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2019, Park City (USA)
 Squash-Weltmeisterschaft
 Squash-Weltmeisterschaft 2018/19, Chicago (Vereinigte Staaten)
 Squash-Weltmeisterschaft 2019/20, Doha (Katar)
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2019, Washington, D.C. (Vereinigte Staaten)
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2018/19, Chicago (Vereinigte Staaten)
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2019/20, Kairo (Ägypten)
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2019, Yorkshire (Vereinigtes Königreich)
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2019, Neuenburg (Schweiz)

Weltmeisterschaften nach Jahr
!